Villa Pancho
Ciclone Pancho